Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 96-os, továbbá -os, , 96A, 96B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 96-os busz (Budapest)
 96A busz (Budapest)megszűnt
 96B busz (Budapest)megszűnt
 -os busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
  busz (Budapest, 2006–2008)megszűnt

 96-os busz (Nyíregyháza)